L'Empire du soleil, film français d'Edmond Épardaud (1923)
 L'Empire du soleil (), court-métrage franco-italien d'Enrico Gras (1955)
 L'Empire du soleil, bande dessinée belge de la série Marc Dacier, parue en 1975.

Voir aussi
 Empire du soleil (Empire of the Sun), film américain de Steven Spielberg (1987)